El Torneig de Munic 2011, oficialment conegut com a BMW Open 2011, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 96a edició del torneig es va celebrar entre el 23 d'abril i l'1 de maig del 2011 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El rus Nikolai Davidenko va guanyar el seu segon títol de Munic després de l'aconseguit el 2004.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011